Palm Beach (Flórida) — cidade do estado da Flórida, Estados Unidos
Palm Beach — cidade de Aruba
Palm Beach (Nova Gales do Sul) — subúrbio de Sydney, no estado australiano de Nova Gales do Sul
Condado de Palm Beach — condado do estado da Flórida, Estados Unidos

Desambiguação